Bossenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bossenberger (1838–1916), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Julie Bossenberger (vor 1860–1895), deutsche Opernsängerin, siehe Julie Koch-Bossenberger
 Maria Bossenberger (1872–1919), deutsche Opernsängerin (Sopran)